Язы́к:

 Язык — знаковая система для обмена информацией.
 Язык программирования — формальная знаковая система, предназначенная для записи компьютерных программ.
 Формальный язык (в математической логике) — множество конечных слов (цепочек символов) над конечным алфавитом.
 Язык (устар.) — народ, этнос.
 Язык (анатомия) — орган живых существ, расположенный в ротовой полости.
 Язык (субпродукт) — пищевой продукт.
 Язык (перен., разг.) — пленный, специально захваченный с целью получения информации о противнике, см. Захват языка.
 Язык, язычок — часть обуви у ботинок, покрывающая подъём стопы.
 Язык — ударная часть в конструкции колокола.
 Язык — узкая часть ледника, находящаяся ниже границы его питания.
 Язык, язычок слоёный — кондитерское изделие из теста.

См. также 
 Морской язык, или Европейская солея () — рыба отряда камбалообразных.
 Язычок (значения)

Примечания